Reaching for the Moon (film uit 1917)
Reaching for the Moon (film uit 1930)
Reaching for the Moon (Berlin) liedje uit de film uit 1930
Reaching for the Moon (film uit 2013)
Reaching for the Moon (single), single van Billy Vera en Judy Clay en Sandra en Andres
Reaching for the Moon (album), album van Roseanna Vitro
Reaching for the Moon, kinderboek van onder andere Buzz Aldrin